Mały Kopieniec ist der Name folgender Berge in Polen:

 Mały Kopieniec (Dolina Chochołowska), 1329 m, im Tal Dolina Chochołowska, Woiwodschaft Kleinpolen
 Mały Kopieniec (Dolina Olczyska), 1167 m, im Tal Dolina Olczyska, Woiwodschaft Kleinpolen